Andler steht für:
 Andler (Sankt Vith), Weiler in Sankt Vith, Provinz Lüttich, Belgien	
 Andler (Gemeinde Kapfenstein), Ortsteil von Kapfenstein, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Andler ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Andler (* 1960), deutscher Handballschiedsrichter
 Charles Andler (1866–1933), französischer Germanist
 Harald Andler (* 1965), deutscher Handballschiedsrichter
 Kurt Andler (1894–1984), deutscher Ingenieur (Andlersche Formel)
 Sofia Andler (* 1974), schwedische Reitsportlerin
 Werner Andler (1945–2013), deutscher Pädiater